Le droit de timbre peut faire référence à :
 Timbre fiscal, taxe ou impôt ;
 Timbre fiscal mobile, symbolisant le paiement d'un droit de timbre ;
 Papier timbré, symbolisant le paiement d'un droit de timbre.
 Dans le domaine de la presse, le droit de timbre est un impôt sur la diffusion des journaux.

France 

 Droit de timbre en France, impôt perçu principalement pour des actes juridiques ;
 Papier timbré en France, une forme du timbre fiscal.

Voir aussi 
 Timbre postal